Орн може да се односи на:

 Орн, департман у Француској
 Орн (река), река у Француској